Hospital Severo Ochoa (ziekenhuis) - ziekenhuis in Leganés, provincie Madrid
 Hospital Severo Ochoa (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis